Franciaország
Ambleville, település Franciaországban, Charente megyében
Ambleville, település Franciaországban, Val-d’Oise megyében